Ljestvice liga osmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2006./07.

4. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, glasnik 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, popis klubova

Sjever 

 Izvori: 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, glasnik 
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorska, popis klubova

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 Glas Podravine

Poveznice 
 1. HNL 2006./07.
 2. HNL 2006./07.
 3. HNL 2006./07.
 4. HNL 2006./07.
 5. rang HNL-a 2006./07.
 6. rang HNL-a 2006./07. 
 7. rang HNL-a 2006./07.
 Hrvatski nogometni kup 2006./07.

Izvori 

2006-07
 8